Calanda kan syfta på:

 Calanda – tidigare släkte i måreväxter, se Pentanisia rubricaulis

Geografi

Schweiz 

 Haldensteiner Calanda – en bergstopp
 Berger Calanda – en bergstopp
 Felsberger Calanda – en bergstopp
 Taminser Calanda – en bergstopp

Spanien 

 Calanda (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Calanda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar